

Niemcy 
 Pinnow – gmina w powiecie Uckermark w Brandendurgii 
 Pinnow – stacja kolejowa w Pinnow
 Pinnow – gmina w powiecie Ludwigslust-Parchim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Pniów